Ники́та Го́тский (; † ок. 372) — христианский святой, почитаемый в лике великомучеников. Память совершается в Православной церкви , в Католической церкви 15 сентября.

Житие святого стало каноническим одновременно с отречением Церковью апокрифического жития Никиты Бесогона, почитавшегося в тот же день. В русской иконописи иногда сливаются образы этих мучеников. Житие святого Никиты было составлено Симеоном Метафрастом и вошло в сентябрьский том Великих Миней-Четьих середины XVI века.

По происхождению Никита был гот, родился и жил на берегах Дуная. Крещение принял от епископа Феофила, участника Первого Вселенского собора. Вместе с готским епископом Вульфилой участвовал в распространении христианства среди своих соплеменников. Воевал в войсках готского вождя Фритигерна против Атанариха во время межплеменного конфликта.

После возвращения к власти язычника Атанариха продолжил проповедь христианства и обличал Атанариха (житие приписывает гонение на христиан проискам дьявола и придаёт в связи с этим действиям Никиты в том числе характер борьбы с бесом). Никита был взят под стражу и подвергнут мучениям. Характер мучений святого неизвестен, житие лишь в общем сообщает о них:

Различные муки, коими у доброго страдальца Христова хотели вынудить отречение от Христа, были бессильны, и сам мучитель был в недоумении, почему он, при всём своём могуществе, не мог преклонить к своему злочестию одного раба Христова, твёрдого в своем исповедании подобно крепкому и непоколебимому столпу.

Никита был казнён в 372 году через сожжение в пределах , в Бессарабии. Согласно житию, огонь не опалил тело святого.

Его тело, оставленное без погребения, вскоре было найдено его другом Марианом, который перенёс его в свой родной город Мопсуестию в Киликии. У гробницы святого стали совершаться чудеса и исцеления. Позднее мощи были перенесены в Константинополь, а часть мощей — в сербский монастырь Высокие Дечаны.

Почитание 
Великомученику Никите были посвящены . Во имя святого Никиты освящены престолы множества  по всему миру.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Великомученик Никита Готский (иконы, молитвы, храмы) на сайте Православие.Ru

Великомученики
Святые Единой Церкви
Готские святые
Христианские святые IV века
Военные Византии
Святые, сожжённые на костре
Казнённые в IV веке